Gregor Hrovat – cestista sloveno
 Meta Hrovat – sciatrice alpina slovena
 Urška Hrovat – ex sciatrice alpina slovena